

Село
 Гориславичі , Львівська область, Яворівський район

Князі
 Гориславичі